Алберт Джереми Беверидж (6 октября 1862 — 27 апреля 1927) — американский историк и сенатор США от штата Индиана.

Родился в Хайленде, штат Огайо; его родители переехали в штат Индиана вскоре после его рождения. Оба его родителя были английского происхождения. Семья жила очень бедно, поэтому Беверидж с детства был вынужден много работать. С трудом получив образование, он в конце концов стал клерком в Индианаполисе. Затем он был принят в коллегию адвокатов штата Индиана в 1887 году и занялся юридической практикой в Индианаполисе.

Беверидж окончил Университет Индианы в 1885 году со степенью бакалавра философии. Он был членом студенческого объединения Delta Kappa Epsilon. После окончания университета получил известность как талантливый оратор, в своих выступлениях выражая поддержку территориальной экспансии США и увеличению прочности власти федерального правительства.

Политикой начал заниматься ещё в 1884 году, участвуя в кампании кандидата в президенты Джеймса Блейна и позже принимая участие в последующих его предвыборных кампаниях; его речи в поддержку Блейна в 1896 году привлекли особенное общественное внимание. В 1899 году Беверидж был избран в Сенат США от Республиканской партии, где работал до 1911 года. Он оказывал поддержку Теодору Рузвельту и был основным оратором основанной Рузвельтом в 1912 году Прогрессивной партии.

Беверидж был известен как один из главных идеологов американского империализма. Он поддержал аннексию Филиппин и вместе с лидером республиканцев Генри Кэботом Лоджем активно агитировал за строительство нового флота. После переизбрания Бевериджа в 1905 году на второй срок он стал отождествляться с реформаторской фракцией Республиканской партии. Он отстаивал принятие национального закона о детском труде, спорил с президентом Уильямом Говардом Тафтом по поводу снижения тарифов на товары, ввозимые в страну, и поддерживал Федеральный закон об инспекции мяса в 1906 году.

Он потерял своё место в Сенате, когда демократы победили на выборах в Сенат в Индиане в 1911 году; в 1912 году, когда бывший президент Теодор Рузвельт покинул Республиканскую партию, чтобы основать недолго существовавшую Прогрессивную партию, Беверидж присоединился к нему и баллотировался в Индиане от этой партии в 1912 году на пост губернатора и в 1914 году на пост сенатора от штата, проиграв в обеих. Когда Прогрессивная партия распалась, он вернулся к республиканцам, имея неопределённое политическое будущее. Впоследствии он ещё раз попытался избраться в Сенат в 1922 году, но так никогда больше и не занял места сенатора. На закате своей жизни Беверидж решил отказаться от идей расширения государственной власти, которые он отстаивал в начале своей карьеры.

Когда его карьера в политике подошла к концу, Беверидж посвятил своё время написанию исторических сочинений. Он был членом и секретарём Американской исторической ассоциации. За своё четырёхтомное сочинение «Жизнь Джона Маршалла», публиковавшееся с 1916 по 1919 год, он получил Пулицеровскую премию.

Беверидж провёл большую часть последних лет своей жизни после поражения на выборах 1922 года в работе над двухтомной биографией Авраама Линкольна (работа была завершена лишь наполовину, поэтому и было выпущено всего два тома), которая была опубликована в 1928 году, через год после его смерти.

Он умер в Индианаполисе в возрасте 64 лет.

Сочинения 
 The Life of John Marshall, in 4 volumes (1919), Volume I, Volume II, Volume III and Volume IV at Internet Archive.
 Abraham Lincoln 1809–1858, 2 vols. (Boston: Houghton Mifflin) (1928)

Литература 
 Claude Bowers. Beveridge and the Progressive Era (1932).

Примечания 

Историки США
Политики США
Сенаторы от штата Индиана
Лауреаты Пулитцеровской премии за биографию или автобиографию
Выпускники Университета Депау